Galia kan syfta på följande:
 Galiamelon, en gurkväxt
 Ett varumärke för Galeon (båttillverkare)

Geografi

Brasilien 

 Gália (ort), São Paulo, 
 Gália (kommun), São Paulo,

Grekland 

 Galiá, ort, Kreta, Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar